Puntarenas ist eine Stadt im Westen von Costa Rica und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Puntarenas. Puntarenas ist der bedeutendste Hafen an der Pazifikküste des Landes und zählt rund 40.000 Einwohner (2001). Die Stadt liegt am Eingang zum Golf von Nicoya, gegenüber der Nicoya-Halbinsel auf einer schmalen Landzunge.

Seit der Einstellung des Eisenbahnverkehrs in den 1980er Jahren war Puntarenas nur noch auf dem Straßenwege mit der Landeshauptstadt San José verbunden. Allerdings wurde vor einigen Jahren dann ein Personenzugpaar von San José bis hinunter zum Pazifik nach Puntarenas reaktiviert. Dieses eine Zugpaar befördert an Sonntagen Ausflügler aus dem Ballungsraum San José an den Pazifik.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Dagoberto Campos Salas (* 1966), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat
 Rónald Gómez (* 1975), Fußballspieler
 Orlando Galo (* 2000), Fußballspieler
 Anthony Hernández (* 2001), Fußballspieler

Klimatabelle 

Ort in Costa Rica
Provinzhauptstadt in Costa Rica